Spring Lake kan syfta på följande:
 Spring Lake, Alberta, en ort i Kanada
 Spring Lake, Alberta (sjö), en sjö i Kanada